Хлібодарівська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Хлібодарівська сільська рада — Херсонська область, Чаплинський район